— японский певец, автор песен и музыкальный продюсер.

Биография 
Кадомацу начал заниматься музыкой в четвёртом или пятом классе, после того как увидел, что его старший брат играет на гитаре, и захотел попробовать сыграть на ней самому. Он изучал философию в , где участвовал в музыкальном клубе. Во время учёбы он дебютировал как музыкант, выпустив в 1981 году сингл «YOKOHAMA Twilight Night» и альбом Sea Breeze. В 1987 году он выпустил успешный инструментальный альбом SEA IS A LADY, который занял 4-е место в еженедельном чарте Oricon.

Кадомацу сочинил музыку и для других исполнителей, включая песню  Михо Накаямы, которая достигла 1-го места и продержалась 18 недель в еженедельном чарте Oricon, и альбом  певицы Анри. Также он выступил композитором фильма «Shiroi-fune».

11 марта 2022 года Кадомацу участвовал в трибьют-концерте One Last Live памяти , исполнив песни «Sea Line», «Ramp In» и «Yokohama Twilight Time».

Дискография

Студийные альбомы 
 Sea Breeze (1981)
 WEEKEND FLY TO THE SUN (1982)
 ON THE CITY SHORE (1983)
 AFTER 5 CLASH (1984)
 GOLD DIGGER: With True Love (1985)
 TOUCH AND GO (1986)
 SEA IS A LADY (1987)
 BEFORE THE DAYLIGHT (1988)
 REASONS FOR THOUSANDS LOVERS (1989)
 LEGACY OF YOU (1990)
 ALL IS VANITY (1991)
 Aru ga Mama ni (1992)
 Kimi wo Koeru Hi (1992)
 TIME TUNNEL (1999)
 Sonzai no Shoumei (2000)
 INCARNATIO (2002)
 Summer 4 Rhythm (2003)
 Fankacoustics (2004)
 THE PAST & THEN (2005)
 Prayer (2006)
 NO TURNS (2009)
 Citylights Dandy (2010)
 THE MOMENT (2014)
 SEA BREEZE (2016)
 SEA IS A LADY 2017 (2017)
 Breath From The Season 2018: Tribute to TOKYO ENSEMBLE LAB (2018)
 Tokyo Shonen Shojo (2019)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Тосики Кадомацу